Александр Толстиков:
 Толстиков, Александр Генрихович (род. 1957) — российский химик, специалист в области тонкого органического синтеза биологически активных соединений, член-корреспондент РАН (2000). Сын академика РАН Г. А. Толстикова.
 Толстиков, Александр Николаевич (род. 1973) — молдавский футболист, российский футбольный агент, предприниматель.